Kangersuneq bezeichnet:
 Kangersuneq (Fjord, Ilulissat), Fjord im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangersuneq (Fjord, Nanortalik) (auch Nuup Kangerlua), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangersuneq (Fjord, Nuuk), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangersuneq (Fjord, Qasigiannguit), Fjord im Distrikt Qasigiannguit, Grönland